Op het US Open 2022 tennistoernooi speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van donderdag 1 tot en met zaterdag 10 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Desirae Krawczyk en Joe Salisbury had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Krawczyk speelde samen met de Brit Neal Skupski, met wie zij tweemaal Wimbledon won (in 2021 en 2022) – zij vormden het eerste reeks­hoofd maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste Australische duo Storm Sanders en John Peers won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Kirsten Flipkens en Édouard Roger-Vasselin in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
België werd door twee speelsters vertegenwoordigd:
 Kimberley Zimmermann speelde samen met de Duitser Tim Pütz – zij verloren hun openings­partij.
 Kirsten Flipkens werd geflankeerd door Fransman Édouard Roger-Vasselin en bereikte de finale.

Twee Nederlanders speelden mee:
 Demi Schuurs en Matwé Middelkoop, als achtste geplaatst, strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld 
Bron:

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema gemengd dubbelspel US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022